Bry kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bry-sur-Marne, departementet Val-de-Marne i regionen Île-de-France, 
 Bry, Nord, departementet Nord i regionen Hauts-de-France,